

Toponyme et hydronyme 

 La Hunte est une rivière d'Allemagne.
 Le district de Le Hunte est une zone d'administration locale située au centre de la péninsule d'Eyre en Australie-Méridionale en Australie.

Patronyme 

 Heather Hunte, épouse Oakes (1959-), est une athlète britannique.
 Julian Hunte (1940-), est une personnalité politique saint-lucienne.
 Otto Hunte (1881-1960), est un chef décorateur, directeur artistique et ensemblier allemand.

Prénom 
 
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme